Нахімов Павло Степанович — російський адмірал, герой Кримської війни.
 Нахімов Яким Миколайович — російськомовний поет-сатирик.

Російські прізвища
Єврейські прізвища